Le Championnat de France de volley-ball Nationale 1A 1993-1994 a opposé les douze meilleures équipes françaises de volley-ball.

Le Tours Volley-Ball et l'Avignon Volley-Ball rejoignent la Nationale 1A à l'issue de la saison 1992-93.

Listes des équipes en compétition

Formule de la compétition

Première phase 
Douze équipes en compétition avec vingt deux matches aller et retour du  au .
Les équipes classées  et  restent en Nationale 1A, les deux dernières sont rétrogradées en Nationale 1B.

Deuxième phase 
Les huit premiers du classement disputent des quarts de finale pour l'attribution du titre de champion France en match aller/retour avec match appui éventuel puis des demi-finales au meilleure des trois matchs (aller le 9 et , retour les 16 et , appui éventuel le ).et finale en match aller/retour avec match appui éventuel (aller le , retour le  et appui éventuel le ).

Saison régulière

Classement

Résultats

Tableau synoptique

Résultats détaillés

Play-offs

Tableau

Résultats

Bilan de la saison

Liens externes 

Championnat de France masculin de volley-ball
Volley-ball en 1993
Volley-ball en 1994
Sport en France en 1993
Sport en France en 1994